Лужанка — топоним:

Населённые пункты 
 Лужанка — деревня в Кикнурском районе Кировской области России.
 Лужанка — село в Тарутинском районе Одесской области Украины.
Лужанка — до 1991 г. название села Астей Береговского района Закарпатской области Украины.

Реки 
 Лужанка (приток Тересвы) — в Закарпатской области.
 Лужанка — в Смоленской области.
 Лужанка — в Тверской области.
 Лужанка — в Удмуртии.

См. также 
 Лужанки, или живородки — семейство пресноводных брюхоногих моллюсков подкласса переднежаберных.